37-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 4 по 27 травня 1968 року.

Загальна інформація про турнір 
Склад учасників фінального турніру був сформований за підсумками півфінальних турнірів, що відбулися у Києві, Харкові та Одесі. Фінальний турнір чемпіонату України 1968 року проходив за коловою системою за участі 18 шахістів, серед яких: 1 гросмейстер Едуард Гуфельд, 16 майстрів та 1 кандидат в майстри Б.Іваненко, якому вдалося в чемпіонаті Києва обійти таких відомих шахістів, як Владлен Зурахов, Владислав Шияновський та Юхим Лазарєв. Не зміг взяти участь у першості республіки гросмейстер Леонід Штейн, який закінчував дипломну роботу у Львівському університеті, та не зміг приїхати до Києва.

За регламентом змагань чемпіонат України був прирівняний до півфінального етапу чемпіонату СРСР, відповідно три переможці першості отримували прямі путівки у фінальний турнір чемпіонату СРСР 1968/1969 років.

За 1 тур до фінішу чемпіоном України вдруге став Юрій Сахаров, який захопивши одноосібно лідерство після 8 туру не випускав його до кінця змагань. Перевага Сахарова над квартетом переслідувачів склала 2 очка. Завдяки кращому додатковому коефіцієнту друге та третє місця, а з ними і право участі у фінальному турнірі чемпіонату СРСР, посіли Ігор Платонов та Михайло Підгаєць відповідно.

Невдало виступив у першості України єдиний гросмейстер Е.Гуфельд, який у підсумку набрав лише половину можливих очок.

Зі 153 зіграних на турнірі партій  — 85 закінчилися перемогою однієї зі сторін (55,5 %), внічию завершилися 68 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 «Шахматы в СССР» № 8/68 стор.20-22

Примітки

Посилання 
  Таблиця чемпіонату 
  Всі партії чемпіонату України

1968 у шахах
1968 в Україні
Травень 1968
Чемпіонати УРСР із шахів